Това е списъкът с епизоди на сериала „Имало едно време“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Общ преглед

Сезон 1: 2011-2012

Сезон 2: 2012-2013

Сезон 3: 2013-2014

Сезон 4: 2014-2015

Сезон 5: 2015-2016

Сезон 6: 2016-2017

Сезон 7: 2017-2018